

Astronomia
 3180 Morgan – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Morgan matto da legare (Morgan! o Morgan: A Suitable Case for Treatment) – film del 1966 diretto da Karel Reisz
 Morgan – film del 2012 diretto da Michael D. Akers, Sandon Berg e Israele Ehrisman
 Morgan – film del 2016 diretto da Luke Scott

Geografia 

 Morgan – frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno

 Morgan – capoluogo della Contea di Calhoun, Georgia
 Morgan – città della Contea di Redwood, Minnesota
 Morgan – township della Contea di Greene, Pennsylvania
 Morgan – città della Contea di Bosque, Texas
 Morgan – città della Contea di Morgan, Utah
 Morgan – città della Contea di Orleans, Vermont
 Morgan – città della Contea di Oconto, Wisconsin

Musica 
 Morgan – gruppo musicale rock progressivo britannico
 Morgan – cantautore italiano

Persone

Altro 
 Morgan – nome proprio maschile o femminile inglese
 Morgan – unità di misura equivalente a 100 centimorgan
 Morgan – personaggio del manga e anime One Piece
 Morgan – core del processore Duron
 Morgan – famiglia di imprenditori statunitense
 Morgan – razza equina
 Morgan Motor Company – azienda automobilistica britannica
 Morgan State University – università statunitense
 Morgan: La Sacra Ruota – fumetto italiano di fantascienza
 Harry Morgan – personaggio del romanzo La mano sinistra di Dio e della serie televisiva Dexter

Altri progetti